Tennant är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet
 David Tennant (född 1971), skotskskådespelare
 Neil Tennant (född 1954), brittisk popmusiker 
 Smithson Tennant (1761–1815), engelsk kemist
 Victoria Tennant (född 1950), brittisk skådespelare
 William Tennant (1784– 1848), skotsk skald

Geografiska namn
 Tennant Creek (olika betydelser)
 Tennant Creek
 Tennant Creek Airport
 Tennant Island
 Tennant Lake
 Tennant Peak
 Tennent Creek
 Tennent Islands
 Tennent Lake
 Mount Tennant, Västantarktis
 Mount Tennent

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn